«Истории из морга» (, в оригинале Истории квартала, Байки с района) — фильм ужасов 1995 года, режиссёра Расти Кандиффа. Картина состоит из четырёх новелл.

Сюжет 
Действие фильма начинаются в Южном Лос-Анджелесе, когда трио подростков-наркоторговцев приходит к Симмсу, эксцентричному владельцу морга, купить наркотики. Он рассказывает им, что наркотики нашёл на улице и теперь они надёжно спрятаны в похоронном бюро. Симмс, по пути в морг, решает рассказать подросткам четыре истории о некоторых своих клиентах.

В ролях 
 Кларенс Уильямс III — Симмс
 Джо Торри — Стек
 Сэмюэль Монро — Бульдог
 Брендон Хэммонд — Уолтер
 Уингз Хаузер — Стром
 Корбин Бернсен — Дюк Метджер
 Майкл Масси — полицейский Ньютон
 Роджер Гуэнвёр Смит — Роди

Саундтрек 
 «Let Me at Them» — 3:39 (Wu-Tang Clan)
 «Face Mob» — 3:56 (Facemob featuring Scarface)
 «Tales from the Hood» — 4:17 (Domino featuring Chill)
 «Born II Die» — 4:35 (Spice 1)
 «Ol' Dirty’s Back» — 4:10 (Ol' Dirty Bastard)
 «I’m Talkin' to Myself» — 5:13 (NME & Grench the Mean 1)
 «The Hood Got Me Feelin' the Pain» — 4:19 (Havoc & Prodeje featuring Dawn Green)
 «One Less Nigga» — 4:26 (MC Eiht)
 «From the Dark Side» — 3:47 (Gravediggaz)
 «Death Represents My Hood» — 4:24 (Bokie Loc)
 «Hot Ones Echo Thru the Ghetto» — 4:35 (The Click featuring Levitti)
 «The Grave» — 5:37 (N.G.N. featuring Killa)

Сиквелы 
Премьера фильма «Истории из морга 2» состоялась в пятницу, 13 июля 2018 года на фестивале «Fantasia Film Festival» в Монреале. Режиссёрами и сценаристами фильма вновь стали Расти Кандифф и Дэрин Скотт. Актёр Кит Дэвид выступил в роли рассказчика мистера Симмса. Релиз фильма на видео состоялся 2 октября 2018 года.

В 2020 году вышло продолжение «Истории из морга 3», главную роль в фильме исполнил Тони Тодд. Режиссёрами и сценаристами фильма также как и в предыдущих частях стали Расти Кандифф и Дэрин Скотт.

См. также 
 «Байки из склепа»

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1995 года
Ад в искусстве
Фильмы о серийных убийцах